Кюльхири () — озеро в Красноармейском районе Чувашии.

Озеро расположено на расстоянии 6,5 км юго-западнее районного центра Красноармейское, у северо-восточной окраины деревни Кюльхири. Площадь, занимаемая озером, составляет 6,7 га, максимальная глубина — 13,7 м, длина — 340 м, ширина — 270 м. Озеро имеет типично карстовое происхождение, овальной формы.

Этимология 
Название происходит от чув. кÿлĕ — «озеро».
Про озеро в народе ходят различные поверья. Многие это озеро называют бездонным. Считают, что, если человек решил искупаться, то он обратно не выплывет. Скорее всего это связано с тем, что на дне имеются крупные родники, которые понижают температуру даже поверхностных вод в местах выхода подземных вод.

Физико-географическая характеристика 
Самое глубокое место находится в северо-восточной стороне в 60-70 м от берега. В восточной, северо-восточной сторонах дно каменистое. На северо-восточном берегу обнаружены белемниты, аммониты (древние ископаемые животные). На западной, южной сторонах дно илистое.

По рассказам местных жителей, именно на этой стороне в 50-х годах добывали сапропель, торф и использовали для обогащения почвенного плодородия.

Таким образом озеро очистили от ила, немного расширили и углубили.

Нужно отметить, что в последние годы с этой стороны идет интенсивное заиление. Этому способствует крутизна склона, интенсивная пахота вдоль побережья, отсутствие кустарников, древесной растительности.
Вода в озере чистая, без запаха, прозрачность по диску Секки — 130 см (сентябрь 1996 г.).

Флора и фауна 
Видовой состав прибрежной травянистой растительности беден, что связано с интенсивным антропогенным воздействием и представлен осокой, мятликом, камышом.

В мелководной части озера идет интенсивное зарастание элодеей канадской.

Из рыб в озере водятся карась золотистый, серебряный окунь, карп.

Экологическое состояние 
С западной, южной сторон в последние годы идет интенсивное заиливание дна. Этому способствует крутизна склона, интенсивная пахота вдоль побережья, отсутствие кустарников, древесной растительности.

Хозяйственное значение 
Для жителей деревень Кюльхири и Сирмапоси озеро имеет большое хозяйственное значение. Они используют воду озера для орошения.

Озеро — прекрасное место для рыбной ловли, отдыха.

Примечания

Ссылки 
 
 Дубанов И. С. Озера, реки, родники Чувашии / И. С. Дубанов. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2008. −207 с. — Библиогр.: с. 203—206. — ISBN 978-5-7670-1552-8.

Озёра Чувашии
Красноармейский район Чувашии
Карстовые озёра
Бессточные озёра России